

Patronymes 
Kouzine (masculin ; ) ou Kouzina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Kouzine, '1903-1973) biologiste russe
 Denis Kouzine (1989-), patineur de vitesse kazakh
 Marina Kouzina (1985-), joueuse de basket-ball russe
 Svetlana Kouzina (1975-), joueuse de water-polo russe
 Valentin Kouzine (1926-1994), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Kouzine (1930-2007), fondeur soviétique

Patronyme russe